

Sigle 
 Partido Geral dos Trabalhadores – partito politico brasiliano
 Partido Guatemalteco del Trabajo – partito politico guatemalteco
 Piano di governo del territorio

Codici 
 PGT – codice vettore ICAO di Pegasus Airlines

Mineralogia 
 Pgt – abbreviazione di pigeonite

Note